Fiskars – miejscowość w południowej Finlandii, w gminie Raseborg
 Fiskars – fińskie przedsiębiorstwo